Xu Jing (1990-) – arciera cinese
Xu Jing (1968-) – tennistavolista taiwanese